autyzm wysokofunkcjonujący
 kod IATA portu lotniczego Hajfa
 Końcowe Porozumienie Helsińskie
 zespół Parry’ego-Romberga